Gora Romanovskogo (e Transkription von ) ist der Name folgender Berge:
 Gora Romanovskogo (Mac-Robertson-Land) in den Prince Charles Mountains, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Gora Romanovskogo (Ross Dependency) westlich der Churchill Mountains, Ross Dependency, Antarktika